Asser Benjamin Kleerekoper (1880-1943), SDAP-politicus
 Gerrit Kleerekoper (1897-1943), turncoach
 Salomon Kleerekoper (1893-1970), hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam
 Leon Kleerekoper (1943), de echte naam van de singer-songwriter David Alexandre Winter